Matilde de Waldeck-Pyrmont (; Rhoden, 10 de abril de 1801-Karlsruhe, 13 de abril de 1825) fue un miembro de la Casa de Waldeck-Pyrmont por nacimiento, y un miembro de la Casa de Wurtemberg a través de su matrimonio con el duque Eugenio de Wurtemberg.

Primeros años 
Matilde nació en Rhoden, en el Principado de Waldeck-Pyrmont, siendo la cuarta hija y décimo vástago del príncipe Jorge I de Waldeck-Pyrmont y de su primera esposa, la princesa Augusta de Schwarzburgo-Sondershausen.

Matrimonio y descendencia 

El 21 de enero de 1817, en Arolsen, contrajo matrimonio con el duque Eugenio de Wurtemberg (1788-1857), hijo del duque Eugenio Federico de Wurtemberg (1758-1822) y de la princesa Luisa de Stolberg-Gedern (1764-1828), prima hermana de la conocida condesa de Albany. Tuvieron tres hijos:

 María (25 de marzo de 1818-10 de abril de 1888), se casó en 1845 con el landgrave Carlos II de Hesse-Philippsthal; tuvieron descendencia.
 Eugenio (25 de diciembre de 1820-8 de enero de 1875), casado en 1843 con la princesa Matilde de Schaumburg-Lippe; tuvieron descendencia.
 Guillermo Alejandro (13 de abril de 1825-15 de abril de 1825).

La princesa Matilde murió durante el nacimiento de su tercer hijo. En 1827, Eugenio contrajo matrimonio de nuevo con la princesa Elena de Hohenlohe-Langenburg con quien tuvo cuatro hijos.

Títulos y estilos 
 10 de abril de 1801-21 de enero de 1817: Su Alteza Serenísima la princesa Matilde de Waldeck-Pyrmont.
 21 de enero de 1816-13 de abril de 1825: Su Alteza Real la duquesa Eugenio de Wurtemberg.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Waldeck-Pyrmont
Casa de Württemberg